Атлетски супер гран при Катара 2015. одржан је 15. маја 2015. на стадиону Спортског центра Катар у Дохи (Катар). Ово је први од 14 атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2015.

Значајнији детаљи такмичења 
На првом овогодишњем митингу Дијамантске лиге постигнуто је неколико светских резултата сезоне. У трци на 100 м Џастин Гатлин (САД) победио је са 9,74 с, побољшава лични рекорд и постиже најбољи резултат сезоне, док његова земљакиња Алисон Филикс побеђује на 200 м, са 21,98 с. такође са најбољим резултатом сезоне и новим рекордом Дијамантске лиге.

У троскоку је виђено најбоље такмичење до данас. Двојица атлетичара: кубански Педро Пабло Пичардо (18,06 м) и амерички Кристијан Тејлор (18,04 м}, прешли су симболичну границу од 18 м. коју су до данас прескочила само тројица троскокаша Џонатан Едвардс (Уједињени Краљевство) 18,29, Кени Харисон {САД) 18,09 м и Теди Тамго {Француска) 18,04 м. Трећепласирани је на митингу био је Теди Тамго 17,24 м због повреде Ахилове тетиве.

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

100 м 
Ветар 0,9 м/с

800 м

3.000 м

400 м препоне

Бацање кугле

Бацање копља

Скок мотком

Троскок

Жене

200 м 
Ветар 1,6 м/с

400 м

1.500 м

100 м препоне 
Ветар 0,9 м/с

Скок удаљ

Бацање диска

Скок увис

3.000 м препреке

Победници осталих дисциплина

Мушкарци

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења сајт ИААФ
 Комплетни резултати митинга

Атлетски супер гран при Катара
ИААФ Дијамантска лига 2015.